Бауэр, Рудольф:
 Бауэр, Рудольф (1879—1932) — венгерский легкоатлет, чемпион Олимпийских игр 1900.
 Бауэр, Рудольф (1889—1953) — немецкий художник.
 Бауэр, Рудольф (1667—1717) — русский генерал от кавалерии (1717), сподвижник Петра I, участник Северной войны.